Фо́рсман:
 Форсман, Вернер (1904—1979) — немецкий хирург и уролог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Форсман, Георг Захариас (более известный как Ирьё Сакари Юрьё-Коскинен, 1830—1903) — финляндский историк, общественный и политический деятель.
 Форсман, Оскари (род. 1988) — финский футболист.
 Форсман, Свен (1882—1919) — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1908 года.
 Форсман, Якко (1839—1895) — финский юрист и политик.